Daniel Sørvik (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace norvégien. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Sørvik est formé au Furuset ishockey. Il découvre la GET Ligaen en 2006 à l'âge de 17 ans avec son club formateur. Il signera ensuite au Vålerenga ishockey en 2009. Étant reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, il est sélectionné dans la All-Star Team 2015, ses performances lui permettant de décrocher un contrat en Suisse dans une des ligues professionnelles.

Carrière internationale 
Sørvik représente la Norvège au niveau international. Il a notamment joué les Jeux olympiques d'hiver de 2014.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan=2|2006-2007 || Furuset ishockey || GET Ligaen || 15 || 1 || 2 || 3 || 8 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Furuset ishockey 2 || 1. divisjon || 12 || 3 || 2 || 5 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan=2|2007-2008 || Furuset ishockey || GET Ligaen || 30 || 0 || 2 || 2 || 38 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| Furuset ishockey 2 || 1. divisjon || 13 || 3 || 6 || 9 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Furuset ishockey || GET Ligaen || 42 || 3 || 3 || 6 || 48 || 6 || 1 || 0 || 1 || 16
|-
| 2009-2010 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 47 || 3 || 6 || 9 || 67 || 16 || 0 || 5 || 5 || 6
|-
| 2010-2011 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 45 || 7 || 14 || 21 || 48 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 45 || 14 || 16 || 30 || 40 || 13 || 1 || 4 || 5 || 12
|-
| 2012-2013 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 44 || 7 || 20 || 27 || 44 || 12 || 0 || 4 || 4 || 78
|-
| 2013-2014 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 45 || 6 || 19 || 25 || 40 || 18 || 5 || 8 || 13 || 12
|-
| 2014-2015 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 45 || 19 || 39 || 58 || 60 || 10 || 4 || 3 || 7 || 8
|-
| 2015-2016 || GCK Lions || LNB || 25|| 4|| 13|| 17|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Litvínov || Extraliga || 40|| 6|| 10|| 16|| 24|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2017-2018 || HC Litvínov || Extraliga || 42|| 4|| 8|| 12|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HC Litvínov || Extraliga || 9|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 12|| 3|| 2|| 5|| 6|| 10|| 0|| 5|| 5|| 6
|-
| 2019-2020 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 17|| 2|| 9|| 11|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen || 21|| 2|| 12|| 14|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen  ||  ||

Internationales 

|-
|2006 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || -4 ||align="left"| 
|-
|2007 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 4 || 1 || 3 || 4 || 24 || +1 ||align="left"| 
|-
|2008 ||align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 || 5 || 4 || 2 || 6 || 4 || +4 ||align="left"| 
|-
|2010 || align="left"| Championnat du monde junior D1 || 5 || 2 || 3 || 5 || 16 || +6 ||align="left"| 
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || -1 ||align="left"| 
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| 
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 1 || 0 || 1 || 4 || +2 || align="left"| 
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || -1 ||align="left"|

Références 

Naissance en mars 1990
Joueur international norvégien de hockey sur glace
Naissance à Oslo
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du Vålerenga ishockey